Павел Андреевич Кожевников () — водитель строительно-монтажного управления № 2 треста «Башспецнефтестрой». Полный кавалер ордена Трудовой Славы.

Биография 
Павел Андреевич Кожевников родился 19 марта 1942 г. в селе Сталинское Архангельского района БАССР.

Образование — среднее.

Трудовую деятельность начал в 1960 г. плотником на Стерлитамакской ТЭЦ-1. С 1965 г. работал водителем на автобазе № 1 треста «Башкирстройтранс».

С 1994 г. работал водителем в ОАО «Чародейка» в г. Уфе, с 1996 г. — водителем строительно-монтажного управления № 2 треста «Башспецнефтестрой».

В 2002 г. вышел на пенсию.

Награды 
За успехи, достигнутые в выполнении планов и принятых социалистических обязательств, высокопроизводительный и долголетний труд на одном предприятии П. А. Кожевников награждён орденом Трудовой Славы I (1989), II (1986), III (1978) степени, медалями.

Литература 
 Герои труда / сост. Р. А. Валишин [и др.]. — Уфа : Китап, 2011. — 432 с. — ISBN 978-5-295-05228-6.
 Башкирская энциклопедия / Гл. ред. М. А. Ильгамов. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 2007. — Т. 3: З-К. — 672 с. — ISBN 978-5-88185-064-7

Ссылки 
 

Шофёры
Водители СССР
Строители СССР